Джули Боуэн Льюткемейер (; род. , Балтимор) — американская актриса, наиболее известная по ролям в телесериалах «Эд», «Юристы Бостона» и «Американская семейка». Джули Боуэн получила две премии «Эмми» в категории «Лучшая женская роль второго плана в комедийном телесериале» в 2011 и 2012 годах за роль в ситкоме «Американская семейка».

Биография 
Родилась в Балтиморе, Мэриленд. Она средний ребёнок в семье риэлтора. Старшая сестра Молли — дизайнер интерьеров, младшая сестра — врач в Сан-Франциско.

В 1992 году дебютировала на телевидении в дневной мыльной опере «Бесконечная любовь», а позднее исполнила несколько эпизодических ролей и наконец получила главную женскую роль в сериале 1995 года «Экстрим», который был закрыт после нескольких эпизодов. Боуэн также снялась в ещё одном недолго просуществовавшем сериале, а в 1998—1999 годах исполнила второстепенную роль в сериале «Скорая помощь». На большом экране она сыграла главную женскую роль в комедии 1996 года «Счастливчик Гилмор», а в последующие годы работала в основном в ситкомах на телевидении.

Боуэн получила широкую известность благодаря своей соведущей роли в ситкоме NBC «Эд», где снималась на протяжении четырёх сезонов, с 2000 по 2004 год. Позднее она присоединилась к актёрскому составу сериала ABC «Юристы Бостона», где снималась вплоть до финала шоу в 2008 году. Также она исполнила второстепенные роли в сериалах «Остаться в живых» и «Дурман». Начиная с 2009 года снимается в ситкоме ABC «Американская семейка», роль в котором стала пиком в её карьере. В 2011 и 2012 годах она удостоилась премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале, её актёрские работы были отмечены рядом других премий.

Личная жизнь 
В 2004—2018 годах Боуэн состояла в браке с инвестором по недвижимости и разработчиком программного обеспечения Скоттом Филлипсом. У бывших супругов есть три сына: Оливер Макланахан Филлипс (род. 10.04.2007) и близнецы Джон Филлипс и Густав Филлипс (род. 08.05.2009).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Святого Георгия (Ньюпорт)
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Актрисы телевидения США
Актрисы озвучивания США